Износково — название населённых пунктов в России:

 Износково — село в Льговском районе Курской области.
 Износково — деревня в Рыльском районе Курской области.